Moč ima lahko različne pomene:

 moč - fizikalna količina
 kardinalnost ali moč množice (v matematiki) pove, koliko elementov ima množica
 moč v sociologiji je možnost uresničevanja svoje volje v skupini